Влади́мир Ива́нович Ува́ров (род. 10 октября 1950) — советский и российский театральный актёр. Народный артист России (2001). Художественный руководитель владикавказского Академического русского театра им. Е. Б. Вахтангова с 1992 года.

Биография 
Окончил театральное училище им. Б. В. Щукина, факультет актёрского мастерства (1974), педагог — Львова В. К.

Работал в Орловском академическом драматическом театре им. И. С. Тургенева. С 1983 года служит в Академическом русском театре имени Вахтангова (Владикавказ), с 1992 — его художественный руководитель.

Награды и звания 
 Заслуженный артист республики Северная Осетия-Алания;
 Государственная премия РСО-Алания им. К. Л. Хетагурова;
 Медаль Во Славу Осетии
 Заслуженный артист России (1996);
 Народный артист России (2001).
 Орден Дружбы (6 апреля 2021) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность

Основные роли 
 Гордей Торцов («Бедность не порок» — Островский А. Н.)
 Карл Моор («Разбойники» — Шиллер Ф.)
 Лопахин («Вишневый сад» — Чехов А. П.)
 Никитин («Берег» — Бондарев Ю. В.)
 Подколесин («Женитьба» — Гоголь Н. В.)
 Савельев («Жди меня» — Симонов К. М.)
 Фердинанд («Коварство и любовь» — Шиллер Ф.)
 Яго («Отелло» — Шекспир У.)

Работал с режиссёрами: М. М. Абрамов, В. П. Демин, В. С. Мажурин, М. С. Морейдо, И. С. Петровский, Ю. А. Тамерьян, И. Л. Фельдман.

Примечания

Ссылки 
 Уваров Владимир Иванович

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Лауреаты премии имени Коста Хетагурова (Северная Осетия)